Parafia Chrystusa Króla – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Katowicach. Parafia należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Katowice-Śródmieście.

Parafia została erygowana 20 grudnia 1957 roku przy katowickiej archikatedrze.

Przy parafii od 1947 roku  działa Chór Mieszany Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach (od 1 sierpnia 1957 roku Chór Katedralny). W 1971 roku jego dyrygentem wyłonionym w drodze konkursu został Krzysztof Kaganiec.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Opis parafii na stronie archidiecezji katowickiej

Chrystusa Króla
Parafie pod wezwaniem Chrystusa Króla
Śródmieście (Katowice)